Расстрел осетинских беженцев на Зарской дороге (, ) произошёл 20 мая 1992 года, когда на дороге через село Зар колонна беженцев из Южной Осетии была остановлена грузинскими вооружёнными формированиями и расстреляна в упор из автоматов. В колонне находились преимущественно старики, женщины и дети. В результате нападения погибло 36 человек (по другим данным — 33 человека).

Ход событий 

В ходе грузино-южноосетинского конфликта территорию Грузии стали покидать осетины, подвергавшиеся преследованию. 20 мая 1992 года в сторону Северной Осетии направлялась колонна из грузовой и нескольких легковых машин, где ехали в основном старики, женщины и дети. В месте, где дорога через село Зар делает петлю в сторону грузинских сел Кехви и Курта, колонна была остановлена грузинскими боевиками, которые начали расстреливать людей. По словам оставшихся в живых, нападавшие открыли огонь, не предъявляя никаких требований и без предупреждения. Тело одного 11-летнего мальчика со смертельным ранением в спину было найдено в 50 метрах от машины, в которой он ехал, давая основания предположить, что его преследовали.

На следующий день чрезвычайная сессия Верховного совета Северной Осетии обратилась к генеральному секретарю ООН с требованием «остановить геноцид южных осетин Грузией». Расследовавшая этот инцидент Прокуратура Грузии на третий день следствия заявила, что из-за препятствия доступу следователей к трупам и месту происшествия, осетинская сторона мешает следствию и потому сами осетины «не заинтересованы в установлении истины». Однако никаких доказательств этому не было предъявлено. Насчёт случившегося отозвался Госсовет Грузии, возложив вину за эту акцию на «врагов грузинского народа», а уполномоченный Грузии в Цхинвале Робинзона Тушурашвили высказал своё мнение, что во всём виноваты сторонники Гамсахурдия, которые всячески срывают стабилизацию обстановки в регионе.

В 1995 году правоохранительным органам Южной Осетии удалось арестовать в селе Тамарашени Цхинвальского района Южной Осетии двоих человек грузинской национальности, которых обвиняли в участии в Зарском расстреле. Однако им удалось «сбежать» из цхинвальской тюрьмы.

Ежегодно 20 мая в Южной Осетии чтут «День памяти жертв грузинской агрессии». Представители Южной Осетии расценивают случай как акт геноцида против своего народа. В 2007 году в издательстве «Южная Алания» вышла брошюра «Зарская трагедия», посвященная событиям на Зарской дороге.

Источники

Ссылки 
 Джиоева У. Зарская трагедия по прошествии 15 лет// Южная Осетия, № 42, 19 мая 2007 
 Свидетельства очевидцев, фотографии, выступления политиков на сайте «Геноцид осетин»
 Давид Санакоев: «Данное преступление до сих пор осталось безнаказанным» // ГКИП Республики Южная Осетия, 16 мая 2008

Южноосетинская война (1991—1992)
Май 1992 года
События 20 мая
Убийства, совершённые в 1992 году
Беженцы